Eduard Sowade ist der Name folgender Personen:

* Eduard Sowade (Sänger, 1817) (1817–1881), deutscher Sänger (Tenor) 
 Eduard Sowade (Sänger, 1852) (1852–1906), deutscher Sänger (Tenor) und Regisseur